désigne :

 Talmage, une ville située en Californie ;
 Talmage, une ville située dans l’Arkansas.

Homonymie de localités aux États-Unis